

Богданово — село, Браславський район, Вітебська область
 Богданово — село, Вілейський район, Мінська область

Богданово — село, Бургаська область
 Богданово — село, Сливенська область

Богданово — село, Балтачевський район, Башкортостан
 Богданово — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Богданово — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Богданово — село, Міякинський район, Башкортостан
 Богданово — присілок, Шарканський район, Удмуртія
 Богданово — село, Шелопугінський район, Забайкальський край

Див. також 
 Богданове
 Кістенлі-Богданово
 Боґданово

ru:Богданово